Cide (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Cide (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Cide